Terebripora är ett släkte av mossdjur. Terebripora ingår i familjen Terebriporidae. 

Terebripora är enda släktet i familjen Terebriporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Terebripora